Драфт НБА 1953 года стал седьмым ежегодным драфтом Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт проходил 24 апреля 1953 года перед началом сезона 1953/54. Во время драфта девять оставшихся в НБА команд выбирали игроков из колледжей США. Драфт состоял из 19 раундов и во время него было выбрано 122 игрока.

Рэй Феликс из университета Лонг-Айленда был выбран под первым выбором клубом «Балтимор Буллетс». Эрни Бэк и Уолтер Дьюкс были выбран перед драфтом как территориальные выборы клубами «Филадельфия Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс» соответственно. Впоследствии, три выбора на драфте — Боб Хубрегс, Фрэнк Рэмзи и Клифф Хэган — будут избраны в баскетбольный Зал славы.

Драфт

Другие выборы 
В список включены игроки, выбранные на драфт и сыгравшие хотя бы одну игру в НБА.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
НБА в сезоне 1953/1954